Храм Вознесения Господня — православный храм в селе Богатом Ивнянского района Белгородской области. Относится к Ивнянскому благочинию Губкинской епархии Русской Православной Церкви.

История 
О наличии храма в селе Богатое впервые упоминается в 1-й Ревизской сказке в 1720 году, где сказано, что селе Богатом церковь во имя Вознесения Господня. При храме 2 священника и дьячек.

Второе упоминание о церкви в селе Богатое содержится в житии святителя Иоасафа епископа Белгородского, когда святитель Иоасаф «выделил необходимую сумму подростку Савелию Кашлакову из села Богатое для продолжения учёбы в Харькове»[7]. В житии святителя Иоасафа говориться, что он «не оставил ни одной церкви в своей епархии без личного осмотра»[7], что означает посещение села Богатое святителем Иоасафом [8].

В «Описании Курского наместничества» 1786 года сказано: «Богатый лежит при реке Пене на правой стороне по течению её … Строение в городе: всё деревянное, церковь 1 … Город сей простирается в длину с небольшим 1 верста, поперёк около 400 сажен, окружность же его на 3 версты…» [12, 70-76.].

В 1794 году стараниями прихожан построена новая деревянная церковь.

В «Историческом описании соборных и приходских церквей» 1828 года сказано: «В Богатом, Курской губернии. Церковь соборная во имя Вознесения Господня» [11, С.16].

В 1845 году имеется описание: "Постоена в 1794 году тщанием прихожан. Зданием деревянная, на каменном фундаменте, с полукаменной колокольнею, крыша покрыта железом, ограда деревянная» [13].Источники сообщают, что в 1890 году в Богатом был построен новый деревянный Вознесенский храм [17, С.146], вместо обветшавшей старой церкви (также деревянной). Строительство нового храма и сбор пожертвований на строительство были начаты ещё в 1884 году. 

В 1903 году в храме был крещен уроженец города (села) Богатое Карачаров Иван Николаевич (29.08.1903-15.10.1943), впоследствии за проявленный героизм при форсировании реки Днепр в 1943 году удостоенный награждения звания Героя Советского Союза посмертно.В начале XX века к приходу храма Вознесения относились помимо Богатого соседние деревни: Новосёловка, Выезжее и хутор Чертово. Общее число прихожан храма — 1533 человека. Источники сообщают имена священно и церковнослужителей Вознесенского храма: священник Ф. Д. Введенский, диакон И. И. Фильшин и псаломщик М. Ф. Чудимов.

В 1930 году храм был закрыт. В 1937 году было разрушено здание Вознесенского храма. Стройматериалы, оставшиеся после разборки храма, пошли на строительство школы.

В 1942 году, в период немецкой оккупации община храма Вознесения Господня возродилась. Службы проводилась в одном из купеческих домов.

После Великой Отечественной войны богослужения стали совершать в церковной сторожке (1894 год постройки) и за это время успели смениться несколько священников. Известно, что 24 февраля 1945 года епископом Курским и Белгородским Питиримом священник Иаков Петрович Беспалов из села Богатого был переведен на соседний приход в село Курасовка[4].

В период между 1955 и 1967 годами сторожка была сожжена, и приход прекратил свое существование. 

С этого времени и до официального открытия прихода в 1996 году верующие села Богатое относились к приходу храма Архистратига Михаила в с. Новенькое. В 1991 г. жители с. Богатое совместно колхозом имени Куйбышева (с. Богатое) внесли львиную долю денег на покупку колоколов для храма Архистратига Михаила в с. Новенькое.

Новейшая история 
В 1994 году в селе вновь организован церковный приход. Для совершения богослужений было приспособлено помещение одного из домов в центре села размерами 6х5 метров. Постоянные богослужения стали проводиться только через 2 года в 1996 году.

Указом преосвященного епископа (ныне митрополита) Белгородского и Старооскольского Иоанна, в июле 1996 года, настоятелем прихода был назначен священник Анатолий Ивашина. С этого времени богослужения стали совершаться регулярно и для совершения богослужений стали приобретать необходимую церковную утварь (инвентарь). Два с половиной года богослужения совершались в домике 6х5 метров. Площадь этого помещения, особенно в большие праздники, не вмещала всех прихожан.

В июле 1998 года администрацией села на условиях аренды для проведения богослужений было передано другое помещение (здание бывшего детского сада). С октября 1998 г. — по 5 января 1999 г., усилиями прихожан был сделан ремонт, в ходе которого в здании была сделана частичная перепланировка под совершение богослужений. В нём и был устроен храм Вознесения Господня (где располагался по 20 ноября 2014 г.). Первое богослужение было совершено 6 января 1999 года.До 2001 года к приходу Вознесенского храма относились соседние села Ракитянского района: Меловое, Венгеровка, Вышние Пены и Нижние Пены.

С середины 2000-х готов в селе Драгунка открыта молитвенная комната, которая является приписной к храму Вознесения Господня с. Богатое. В настоящее время к приходу Вознесенского храма относятся села: Богатое, 2-я Новоселовка, Выезжее и Драгунка.

В мае 2014 года прихожанами стал активно решаться вопрос о строительстве храма. В качестве образца, был взят проект храма села Илек-Пеньковка Краснояружского района. 12 июля 2014 года в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил чин закладки камня перед строительством нового храма Вознесения Господня.

Инициатором строительства выступил уроженец села Черкашин Игорь Васильевич. Главным организатором строительства храма выступил глава администрации Ивнянского района В. А. Старченко.

Руководил строительством настоятель храма протоиерей Анатолий Ивашина и глава сельской администрации с. Богатое В. Е. Никулин.

Строительство храма велось на пожертвования предпринимателей Ивнянского района и жителей сел Богатое и Вторая Новоселовка.

21 ноября 2014 года епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил освящение храма Вознесения Господня села Богатое Ивнянского района и первую Божественную литургию в нём.

После освящения храма и совершения в нём первой Божественной литургии епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил первое в новоосвященном храме таинство крещения. По окончании торжественной части передачи здания новоосвященного храма Русской православной церкви были епископом Софронием и главой района В. А. Старченко, а также главой богатенского сельского совета В. Е. Никулиным и благочинным Ивнянского округа были посажены две ели — так была заложена аллея в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Святыни храма 
Икона с частицей мощей Святителя Иоасафа
В настоящее время в возрожденном храме Вознесения Господня села Богатое имеется старая, можно сказать древняя, икона Святителя Иоасафа с частицей его мощей. Датируется икона приблизительно 1911 годом — временем его канонизации (прославления в лике святых). До канонизации иконы святому не пишут. К канонизации было изготовлено множество икон прославляемого в лике святых белгородского епископа Иоасафа, и сохранившаяся икона из числа этого множества. Соответственно, данная икона вероятнее всего была написана в 1911 году, или ближайшие годы после 1911, но не позже 1917, так как после Октябрьской революции 1917 года изготовление икон в России почти прекратилось. После того, как рушили храмы, как и многие другие иконы, икону святителя Иоасафа одна из жительниц села сохранила у себя дома. В юбилейном 2000 — м году по Рождестве Христовом икона снова вернулась в стены возрождающегося храма.

Икона с частицей мощей священномученика Никодима, епископа Белгородского
Второй святыней является икона с частицей мощей священномученика Никодима, епископа Белгородского, канонизированного в 2000-м году.

Икона с частицей облачения святителя Спиридона, епископа Тримифутского
Третья святыня — икона с частицей облачения святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, жившего в IV веке.

Примечания

Литература 
 1. Алексеев М. В Богатом освящен храм // «Родина» Общественно — политическая газета Ивнянского района Белгородской области. Среда 26 ноября 2014 года, № 95 (9567).. — 26.11.2014. — 26 ноябрь (№ 95 (9567)) — 4 с.
 2. Богатый. Энциклопедический словарь Брокгауза — Ефрона. 1891 г.
 3. Вся Россия 1900. том 2.
 4. ГАБО. Ф.Р-1179.Оп.1.Д.58Л.1-6-7-30-31-59-73. Документы о регистрации религиозной православной общины, исполнительных органов и служителей культа Космодамиановского молитвенного дома с. Курасовка Ивнянского района 1944—1969 гг.
 5. Гончаров М. Празднование дня села // «Родина» Общественно — политическая газета Ивнянского района Белгородской области. Суббота 29 ноября 2014 года, № 96 (9568). — 29.11.2014. — 2014 ноябрь (№ № 96 (9568)) — 4 с.
 6. Гончаров М. Храм в подарок // «Родина» Общественно — политическая газета Ивнянского района Белгородской области. Среда 28 января 2015 года, № 8 (9584).. — 2015. — 28 январь (№ 8 (9584)) — 4 с.
 7. Житие святителя Иоасафа, епископа Белгородского. — Белгород, 2000
 8. Ивашина Р. А. Забытая история: село Богатое и святитель Иоасаф // «Родина» Общественно — политическая газета Ивнянского района Белгородской области. Среда 24 декабря 2014 года, № 103 (9575)
 9. Ивашина Р. А. История прихода и храма Вознесения Господня села Богатое Губкинской епархии (Ивнянский район, Белгородская область). Евангелие в контексте современной культуры: сборник научных статей VIII Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 15 мая 2020 г. / под ред. Т. И. Липич, С. М. Дергалева, С. Н. Борисова. — Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2020. — 198 с. — С. 97-101
 10. Ивашина Р. А. Святитель Иоасаф на Белгородской земле: малоизвестный факт объезда приходов.// Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие. Материалы международной научно-практической конференции. — Белгород: ИПЦ «Политерра», 2017. — 208 с. — С. 77-78.
 11. Историческое описание соборных и приходских церквей в Российской империи находящихся. Москва. Типография Семена Селивановского. 1828 г., 162 с.
 12. Ларионов С. И. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нём известий вкратце собранное. — М.: вольная типография Пономарёва, 1786. — 191 с.
 13. Метрическая книга Вознесенской церкви города Богатый за 1845 год (лист, вшитый между главой о записи браков и главой о записи умерших) — ГАКО Ф 217 оп 1 д 2645
 14. План города Богатое 1785 года.
 15. План уезда Богатое 1785 года.
 16. РГАДА. Разрядный приказ. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Оп. 12. Ч. 1. Д. 303. Л. 830—835.
 17. РГАДА ф.350 оп.2 д.1283 л.97 1-я Ревизионная сказка 1720 г. с. Богатое.
 18. Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии : В 3 ч. : С картой Курской епархии : за 1908 год / Изд. Курской духовной консистории. Курск, 1909. ХХ, 408 с.
 19. Видеорепортаж "Телерадиовещательной компании «Мир Белогорья»: Под Ивней открылся новый храм.
 20. Указ святителя Иоасафа № 348 от 15 октября 1752 года.

Богатое
Богатое (Белгородская область)
Богатое
Храмы, построенные в 2014 году в России
2010-е годы в Белгородской области